John Carty ist der Name folgender Personen:

* John Carty (Politiker) (1950–2014), irischer Politiker
 John J. Carty (1861–1932), US-amerikanischer Elektroingenieur 
 John Carty (Drehbuchautor), australischer Drehbuchautor